Locatelli kan zijn:

 een Italiaanse componist en violist uit de Barokperiode; zie Pietro Locatelli
 een Italiaanse berggids; zie Locatelli (berggids)
 een naar deze gids genoemde berghut in Sexten, Bozen-Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië; zie Dreizinnenhütte
 een Italiaanse motorcoureur; zie Roberto Locatelli
 een Italiaanse kardinaal; zie Achille Locatelli
 een Italiaanse kunstschilder; zie Andrea Locatelli